5-й чемпионат мира по футболу среди женщин проходил с 10 по 30 сентября 2007 года на стадионах Китая, в городах Шанхай, Чэнду, Гуанчжоу, Тяньцзинь, Ухань и Ханчжоу. В турнире приняли участие 16 женских сборных.

Изначально Китай должен был принимать чемпионат мира в 2003 году. Однако из-за вспышки атипичной пневмонии турнир был перенесён в США. В связи с этим ФИФА приняла решение предоставить право Китаю принять следующий чемпионат мира без проведения процедуры выборов принимающей стороны.

Квалификация

Стадионы

Составы

Финальный турнир 
 Время указано — местное (UTC+8).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры 

7 мячей
 Марта

6 мячей
 Рагнхильд Гульбрандсен
 Эбби Уомбак

5 мячей
 Кристиане
 Биргит Принц

4 мяча
 Лиза Де Ванна
 Келли Смит
 Ренате Лингор

3 мяча
 Кристин Синклер
 Сандра Смизек

2 мяча
 Ли Цзы
 Катрин Паске Сёренсен
 Мелани Берингер
 Керстин Гарефрекес
 Ая Мияма
 Изабель Херловсен
 Ане Стангеланн Хорпестад
 Лотта Шелин
 Лори Челапни
 Хизер О'Райлли

1 мяч
 Ева Гонсалес
 Лорен Колторп
 Хизер Гэрриок
 Коллетт МакКаллам
 Шерил Сэлисбери
 Сара Уолш
 Даниэла
 Формига
 Претинья
 Рената Коста
 Кэндис Чепмэн
 Мартина Франко
 Софи Шмидт
 Мелисса Танкреди
 Би Янь
 Сун Сяоли
 Се Кайся
 Анне Дот Эггерс Нильсен
 Катрин Педерсен
 Викки Эксли
 Джилл Скотт
 Фара Уильямс
 Аннике Кран
 Симона Лаудер
 Мартина Мюллер
 Керстин Штегеман
 Анита Аманква
 Аджоа Байор
 Флоренс Окоэ
 Юки Нагасато
 Синтия Увак
 Киль Сон Хви
 Ким Кён Хва
 Ким Ён Э
 Ри Кум Сук
 Ри Ын Сук
 Лизе Клавенесс
 Лене Стурлёккен
 Виктория Свенссон
 Шэннон Бокс
 Кристин Лилли

1 мяч в свои ворота
 Ева Гонсалес (против Англии)
 Трине Рённинг (против Германии)
 Лесли Осборн (против Бразилии)

Ссылки 
FIFA Women's World Cup China 2007, FIFA.com
FIFA Technical Report
 Photos: FIFA Women's World Cup China 2007 on Time.com

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2007
2007 год в женском футболе
Международные соревнования по футболу в Китае
Сентябрь 2007 года
Спорт в Китае в 2007 году
Футбол
Чемпионаты мира в Китае